Daphnis et Alcimadure bezeichnet:

  Daphnis et Alcimadure  (Fabel), eine Fabel von Jean de La Fontaine
  Daphnis et Alcimadure (Oper), eine Oper von Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville